Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2000/01 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Drei Vereine schöpften das Meldekontingent nicht komplett aus, der SC Leipzig-Gohlis meldete 13 Spielerinnen, der USV Halle 12 und die SG Heiligenhaus 11. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der TSV Zeulenroda kam mit 7 Spielerinnen aus, während die Rodewischer Schachmiezen am meisten Spielerinnen einsetzten, nämlich 13. Insgesamt wurden 117 Spielerinnen eingesetzt, von denen 23 alle Partien spielten.

Erfolgreichste Spielerin der Saison war Petra Mazakova (Dresdner SC) mit 9,5 Punkten aus 10 Partien, einen halben Punkt weniger (allerdings aus 11 Partien) erreichte Jordanka Mičić (SK Turm Emsdetten). Jeweils 8 Punkte betrug die Ausbeute von Ingrid Lauterbach (Karlsruher SF), Ildikó Mádl (USV Halle) und Natalia Kiseleva (SG Heiligenhaus), wobei Lauterbach 9 Partien spielte, Mádl 10 und Kiseleva 11. Mit Astrid Winter (Krefelder SK Turm) und Marijn Visschedijk (SK Turm Emsdetten) erreichten zwei Spielerinnen 100 %, allerdings hatten diese nur wenige Einsätze. Winter spielte zwei Partien, Visschedijk eine.

Älteste Spielerin der Saison war die Krefelderin Marta Litinskaja (* 1949), als jüngste Spielerinnen setzte der SC Leipzig-Gohlis die 1987 geborenen Carmen Beltz und Irene Helmbold ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinn-Partien
 R: Anzahl Remis-Partien
 V: Anzahl Verlust-Partien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

SG Heiligenhaus

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

TSV Zeulenroda

SK Turm Emsdetten

SK Holsterhausen

SC Leipzig-Gohlis

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

Spielvereinigung Leipzig 1899

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Monika Soćko hieß in der Saison 1998/99 Monika Miroslawska.
 Almira Scripcenco-Lautier hieß früher Almira Scripcenco.
 Martina Kořenová hieß bis zur Saison 1999/2000 Martina Holoubkova.
 Petra Mazakova hieß bis zur Saison 1999/2000 Petra Krupková.
 Bergit Brendel hieß bis zur Saison 1999/2000 Bergit Barthel.
 Anja Hegeler hieß bis zur Saison 1999/2000 Anja Ehrke.
 Ulrike Heymann heißt seit der Saison 2001/02 Ulrike Rössler.
 Regina Grünberg heißt seit der Saison 2001/02 Regina Berglitz.
 Rena Mamedova heißt seit der Saison 2001/02 Rena Graf.
 Der Stichkampf um den Titel ist nicht berücksichtigt, dessen Einzelergebnisse lauten:

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 

 Schachkalender 2001. Edition Marco, Berlin 2000, ISBN 3-924833-42-7.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001